Horseshoe Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Horseshoe Lake (Alberta), See im Jasper-Nationalpark, Kanada

in Neuseeland:
 Horseshoe Lake (Hawke’s Bay), See im Central Hawke’s Bay District der Region Hawke’s Bay
 Horseshoe Lake (Waikato), See im Stadtgebiet von Hamilton, Waikato
 Horseshoe Lake (Canterbury), See im Hurunui District, der Region Canterbury

in den Vereinigten Staaten:
 Horseshoe Lake (Arizona), See im Bundesstaat Arizona, Vereinigte Staaten
 Horseshoe Lake (Illinois), See im Bundesstaat Illinois, Vereinigte Staaten
 Horseshoe Lake, anderer Name für den Lake Sacajawea (See, Washington), See im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten

Horseshoe Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Horseshoe Lake (Arizona), Stadt in Arizona
 Horseshoe Lake (Arkansas), Stadt in Arkansas

Siehe auch
 Big Horseshoe Lake